Andrea Baldini (né en 1985), escrimeur italien ;
 Antonio Baldini (1889-1962), écrivain, critique littéraire journaliste italien ;
 Baccio Baldini (1436–1487), graveur italien ;
 Ercole Baldini (1933-2022), coureur cycliste italien ;
 Gabriele Baldini (1919–1969), essayiste italien ;
 Giovanni Francesco Baldini (1667-1765), littérateur et savant italien ;
  (né en 1949), sculpteur français ;
 Pietro Paolo Baldini (1614?–1684?), peintre italien baroque ;
 Renato Baldini (1921-1995), comédien italien ;
 Stefano Baldini (né en 1971), marathonien médaillé olympique ;
 Umberto Baldini (1921–2006), historien de l'art et théoricien de la restauration des œuvres d'art ;
 Valerio Baldini (1939–2012), homme politique italien ;
 Vittorio Baldini (15?-1618), imprimeur et graveur italien.